Pogononeura kan syfta på:

 Pogononeura (djur) – ett släkte av fjärilar
 Pogononeura (växter) – ett släkte av växter